Espiridion Laxa (–2009), Filipijns advocaat en filmproducent
Laxá, rivier in IJsland
Laxå (doorverwijspagina), plaats en gemeente in Zweden